Эли IV Талейран (; ок. 1100 — ) — граф Перигора.

Внук Эли III, сын Гильома Талейрана. Упоминается в двух документах — от 1120 и от 1131 года, причём в первом — без титула, во втором — с титулом princeps. Поэтому в некоторых хронологиях не включен в список перигорских графов — Эли Четвёртым там считается его дядя Эли Рудель.

Был женат на Филиппе, происхождение которой не выяснено. Некоторые историки называют её дочерью аквитанского герцога Гильома IX.

Ссылки 
 Histoire de la Maison Royale de France, et des grands officiers de la Couronne
 ANGOULÊME, LA MARCHE, PERIGORD

Графы Перигора